Villahoz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villahoz (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Villahoz (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar